Dit is de 90s Request Top 100 van 2014. Deze lijst werd uitgezonden op 3 oktober 2014.

90s Request Top 100